Psyllobora — род божьих коровок из подсемейства Coccinellinae.

Описание 
Их размер составляет 1,5-3,5 мм. Существует не менее 17 видов. В отличие от большинства представителей семейства божьих коровок, которые питаются другими насекомыми, Psyllobora питаются грибами или плесенью. Встречаются в Неарктике, от Канады до Центральной Америки.

Виды 
 Psyllobora bisoctonotata (Mulsant, 1850)
 Psyllobora borealis Casey, 1899 i c g b
 Psyllobora bowringi Crotch, 1874 g
 Psyllobora confluens Fabricius, 1801 g
 Psyllobora conspurcata Boheman, 1859 i c g
 Psyllobora costae Mulsant, 1853 g
 Psyllobora intricata Mulsant, 1850 g
 Psyllobora lineola Fabricius, 1792 g
 Psyllobora marshalli Crotch, 1874 g
 Psyllobora nana Mulsant, 1850 i c g b
 Psyllobora parvinotata Casey, 1899 i c g b
 Psyllobora plagiata Schaeffer, 1908 i c g b
 Psyllobora renifer Casey, 1899 i c g b
 Psyllobora schwarzi Chapin, 1957 b
 Psyllobora variegata (Fabricius, 1781) g
 Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) g b
 Psyllobora vigintimaculata (Say, 1824) i c g b
Data sources: i = ITIS, c = Catalogue of Life, g = GBIF, b = Bugguide.net

Примечания 

Божьи коровки
Роды жесткокрылых